Río Segundo, municipalità argentina nell'omonimo dipartimento;
Río Segundo, dipartimento argentino della provincia di Córdoba;
Río Segundo, distretto della Costa Rica;
Río Segundo o Xanaes, fiume che scorre nella parte centro-settentrionale della provincia di Córdoba (Argentina)